Helo steht für:
 Helo Kraftfahrzeugbau Hermann & Lommatzsch, ehemaliger deutscher Motorrad- und Automobilhersteller
 Hallo auf Walisisch und auf Malaiisch
 Helikopter (auch: Heli)
 Helo-Kliffs, Kliffs auf der Ross-Insel in der Antarktis

Helo ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Helo, finnischer Politiker

HELO steht für:
 HELO, Bestandteil des Simple-Mail-Transfer-Protocol-Protokolls
 Huddersfield Experimental Laptop Orchestra, Orchester der University of Huddersfield

Siehe auch:
 Hehloh
 Hello
 Hilo
 Halo

Abkürzung